Die BetVictor Gibraltar Open 2022 waren ein professionelles Snookerturnier der Saison 2021/22. Nach dem Corona-bedingten Ausweichen nach England im Vorjahr, fand die siebte Ausgabe des Turniers wieder in der britischen Exklave Gibraltar statt. Wie 2020 war der Europa Sports Complex an der Südspitze des Territoriums der Austragungsort. Die bis 2020 übliche Qualifikationsmöglichkeit für Amateure entfiel zum zweiten Mal in Folge, die freien Plätze im Teilnehmerfeld wurden in diesem Jahr wieder entsprechend der Nachrückerregel der Profitour aufgefüllt.

Als Titelverteidiger ging der Engländer Judd Trump an den Start. Er hatte die beiden letzten Ausgaben der Gibraltar Open gewonnen und zudem den Titel beim Turkish Masters zwei Wochen zuvor errungen. Er scheiterte jedoch im Achtelfinale mit 0:4 an Ricky Walden. Turniersieger wurde Robert Milkins, der im Finale Kyren Wilson mit 4:2 bezwang. Es war der erste Titel für den Engländer in seinem 27. Jahr auf der Profitour.

Das höchste Break erzielte Stuart Bingham, dem in seinem Erstrundenmatch gegen Gerard Greene ein Maximum Break gelang – das neunte in seiner Laufbahn und das achte der laufenden Saison.

Obwohl er bereits in Runde 3 ausschied, konnte der Schotte John Higgins seinen Vorsprung in der Gesamtwertung der European Series verteidigen, die wie in den Jahren zuvor mit den Gibraltar Open ihren Abschluss fand. Als erster Spieler gewann er die Serie ohne Turniersieg, dafür mit drei Finalteilnahmen bei den acht eingeschlossenen Turnieren. Er sicherte sich damit die vom Hauptsponsor BetVictor ausgelobte Zusatzprämie von 150.000 £.

Preisgeld 
Das Preisgeld blieb im dritten Jahr in Folge unverändert bei 251.000 Pfund Sterling. Der Titelsponsor BetVictor hatte wie im Vorjahr die BetVictor European Series aus insgesamt acht Turnieren ausgerufen, die mit den Gibraltar Open abgeschlossen wurde. Der Turnierverlauf entschied über eine zusätzliche Prämie von 150.000 Pfund Sterling.

Turnierplan 
113 der 120 Profispieler hatten für das Turnier gemeldet. Bis 2020 gab es vor dem Hauptturnier eine Qualifikation, in der sich Amateure die Teilnahme erspielen konnten. In diesem Jahr wurden die 15 offenen Plätze so besetzt, wie bei anderen lokalen Turnieren üblich: Zwei Plätze gingen an Spieler, die vom einheimischen Verband dafür eine Wildcard bekamen, in diesem Fall Lee Prickman und Francis Becerra. Die verbleibenden Plätze wurden durch Amateure aus der Q School Order of Merit besetzt.

Die eine Hälfte des Teilnehmerfelds trug am Donnerstag, dem 24. März, drei Runden aus. Am Freitag folgten drei Runden der anderen Hälfte. Die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale fanden am abschließenden Samstag statt. Für alle Partien inklusive Finale galt: Sieger war, wer zuerst 4 Frames gewann (Best of 7).

Vor Beginn des Turniers gab es 14 Absagen: Liam Highfield, Simon Lichtenberg, Shaun Murphy, Billy Joe Castle, Jamie O’Neill, Anthony McGill, Dean Young, Michael Judge, Alexander Ursenbacher, Kurt Maflin, Zhang Jiankang, Mark Williams, Sam Craigie und Stephen Maguire. Für sie rückten Amateurspieler nach. Weitere 10 Spieler konnten ihr Erstrundenmatch nicht antreten. Einige Teilnehmer saßen in einem Flugzeug, das wegen schlechten Wetters nicht in Gibraltar landen konnte. Es wurde stattdessen in das 130 km entfernte Málaga weitergeleitet. Wer kein EU-Visum besaß, musste dort im Flughafen bleiben und konnte auch nicht auf dem Landweg in das britische Territorium gelangen.

A = Amateur aus der Q School Order of Merit
kl. = kampflos weiter

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
36 Spieler erzielten 70 Breaks mit 100 oder mehr Punkten. Das höchste war ein Maximum Break von Stuart Bingham, die meisten Centurys mit je fünf spielten Ricky Walden, Jimmy Robertson und der Finalist Kyren Wilson.

Quellen

Weblinks 
 2022 Gibraltar Open bei CueTracker

2022
Snookerveranstaltung 2022
Billardturnier in Gibraltar